PvdA-wethouder Groningen: Jaap Dijkstra (1954)
PvdA gedeputeerde Overijssel en burgemeester van Olst: Jaap Dijkstra (1943)